Kill or Cure peut désigner :

Un film 
 Kill or Cure, un dessin animé de 1920 d'Otto Messmer ;  
 Kill or Cure, un court métrage de 1923 de Scott Pembroke ;   
 Kill or Cure (La Polka des poisons), un film de 1962 de George Pollock.

Une œuvre littéraire 
 Kill or Cure, d'Anne Waldman.